Koalicja Demokratyczna (Hiszpania)
 Koalicja Demokratyczna (Węgry)

Zobacz też